{{Mbox
| type = content
| image = 
| text = Această pagină nu este destinată testelor. Vă rugăm să folosiți în loc pagina personală de teste.
}}Test''' se poate referi la:
 Test, probă scrisă sau orală de verificare a cunoștințelor
 Experiment, procedeu de cercetare în știință
 Testare software
 Johnny Test, serial de animație american
 Râul Test, râu din Anglia

Persoane 
 John Test (1771–1849), politician american
 Zack Test (n. 1989), jucător american de rugby
 Numele de ring al wrestlerului canadian Andrew Martin (1975–2009)

Vezi și
 Țest